In 1947/48 werd het derde kampioenschap gespeeld van de Oberliga Süd, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. 1. FC Nürnberg werd kampioen en plaatste zich voor de eerste naoorlogse eindronde om de Duitse landstitel. Als vicekampioen was ook 1860 München geplaatst. De club verloor met 5-1 van 1. FC Kaiserslautern. Nürnberg versloeg FC St. Pauli en Kaiserslautern en werd landskampioen.

Eindstand

Wedstrijd om de derde plaats

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1947/48
Oberliga Süd